Мэттью Рой «Мэтт» Кенсет (, род. , , Висконсин, США) — американский автогонщик NASCAR Sprint Cup Series. С 2013 по 2017 выступал под номером 20 за команду .

Семья 
В 2000 году он женился на Katie Martin. У Кенсета есть  от предыдущего брака и четыре дочери.

Sprint Cup Series

1998—1999 

Дебютировал в высшей серии в 1998 году, заменяя , который был на похоронах своего отца. В тот день Кенсет финишировал шестым.

2000—2003 
В 2000 году Кенсет присоединился к . В этом же году он победил в самой длинной гонке сезона . Кенсет был первым новичком, который это сделал. Закончил сезон Кенсет на 14-м месте с четырьмя топ-5 и 11 топ-10.

В 2001 году закончил сезон на 13-й позиции с четырьмя топ-5 и девятью топ-10.

В 2002 году Мэтт Кенсет закончил сезон на восьмой позиции с пятью победами и одним поул-позишн. Гонщик победил в Рокингхэме, Техасе, Мичигане, Ричмонде и Фениксе.

В 2003 году с одной победой, 2 поулами, 11 топ-5 и 25 топ-10 Мэтт Кенсет стал чемпионом серии.

2004—2012 
В 2004 году он победил в , а в 2009 и 2012 — в .

2013—2017 

4 сентября 2012 года стало известно, что Кенсет присоединится к команде  под номером 20 вместо Джоуи Логано.

Примечания

Ссылки 
 
 ABOUT MATT | mattkenseth
 
 Удачная замена — Американские гонки — Блоги — Sports.ru Sports.ru

Гонщики NASCAR
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Пилоты 24 часов Дейтоны
Автогонщики США